Карабашское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Тюменская область
 Карабашское сельское поселение — входит в Ялуторовский район

Чувашия 
 Карабашское сельское поселение — входит в Мариинско-Посадский район